Kusumi ist der Familienname folgender Personen:

 Kusumi Morikage, japanischer Maler der mittleren Edo-Zeit
 Keishi Kusumi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Koharu Kusumi (* 1992), Mitglied der japanischen Girl Group Morning Musume